Francisco Montero puede hacer referencia a las siguientes personas:

 Francisco Montero Schneider, torero español.
Francisco Montero Chunga, exfutbolista peruano.
Francisco Montero Rubio, futbolista español.
Francisco Montero Galvache, escritor y periodista español.